Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1977 – pierwsze mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ 1978. Odbył się w dniach 25 lutego – 5 marca 1977 roku w Austrii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa 
Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1977
1977 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Austrii
1977 w Austrii